Eugeniusz Baziak (1890–1962) – arcybiskup 
 Jolanta Baziak (1956) – poetka polska